Коннор Мюррей (; род. 20 апреля 1989 в Лимерике) — ирландский регбист, скрам-хав ирландского клуба «Манстер» (выступает в его составе в Про12 и Кубке Хейнекен). Выпускник Колледжа Сэйнт-Манчин (в его составе играл за Кубок школ Манстера).

Клубная карьера 
Мюррей дебютировал за «Манстер» в матче с «Коннахтом» в Кельтской Лиге 18 апреля 2010, выйдя на замену. Вышел с командой в финал Кубка Британии и Ирландии 2009/2010, в котором его команда 16 мая 2010 уступила «Корниш Пайретс». 16 ноября 2010 провёл в ранге игрока клуба поединок против Австралии, выйдя на замену вместо Данкана Уильямса. «Манстер» одержал историческую победу со счётом 15:6. В еврокубках Мюррей дебютировал в апреле 2011 года. 28 мая 2011 он играл в Гранд-Финале Кельтской лиги против «Лейнстера» и помог команде победить со счётом 19:9. В сезоне 2010/2011 он выиграл приз Джона Маккарти и стал лучшим молодым игроком. 12 ноября 2011 в рамках Кубка Хейнекен Мюррей дебютировал в поединке против «Нортгемптон Сэйнтс». В 4-м раунде Кубка Хейнекен 18 декабря 2011 в матче против «Скарлетс» он стал лучшим игроком.

По причине травмы, полученной на Кубке шести наций, Мюррей вернулся только 8 апреля 2012 в строй в четвертьфинале Кубка Хейнекен в поединке против «Ольстера». Первую попытку за «Манстер» он оформил в матче Про12 14 апреля 2012 против «Глазго Уорриорз». В ещё одном матче против «Ольстера» он завоевал приз лучшего игрока матча 5 мая 2012. В том же году в рамках Кубка Хейнекен 2012/2013 Мюррей стал виновником поражения в поединке против «Расинг Метро 92», заработав в конце матча пенальти в ворота своего клуба, который французы успешно реализовали и выиграли матч. Частично он реабилитировался 21 октября 2012 в матче против «Эдинбурга», оформив одну из четырёх попыток и принеся «сухую» победу 33:0 и бонусное очко. 13 января 2013 его же попытка принесла ещё одну победу над «Эдинбургом», а в последующей ответной встрече с «Расинг Метро 92» Мюррей снова набрал очки и принёс победу 29:6, обеспечившую выход в четвертьфинал Кубка Хейнекен. В четвертьфинале Мюррей помог выиграть клубу 18:12 у команды «Харлекуинс», а в полуфинале не смог помочь справиться с «Клермон Овернь».

В сезоне 2013/2014 Мюррей дебютировал 12 октября 2013 в первом матче кубка против «Эдинбурга», закончившегося победой шотландской команды 29:23. 19 октября сыграл против «Глостера» и принёс победу 26:10, а 8 декабря 2013 в матче с «Перпиньяном» был травмирован и вынужден был лечиться в течение шести недель. В декабре продлил контракт до июня 2016 года, к тренировкам вернулся 6 января 2014 (на две недели раньше, чем по плану). Первой игрой после травмы стала игра 11 января 2013 против «Глостера» (гостевая победа 20:7). 19 января 2014 в 6-м раунде он оформил попытку и принёс победу 38:6 над «Эдинбургом» и выход в четвертьфинал.

Карьера в сборной

Ирландия 
В сборную Ирландии Коннор Мюррей попал в августе 2011 года накануне чемпионата мира. Дебютировал, выйдя на замену в матче против Франции 13 августа 2011; вторую встречу в своей карьере против Англии точно так же начал со скамейки запасных. Вошёл в состав сборной на чемпионате мира, играл против США, Австралии (его команда сенсационно выиграла 15:6) и Италии (начинал в основном составе, помог одержать победу 36:6). В четвертьфинале его команда уступила Уэльсу 22:10.

На Кубке шести наций 2012 года Мюррей также играл в основном составе и дебютировал 5 февраля в матче открытия против Уэльса (ирландцы проиграли 21:23). 4 марта 2012 он получил травму в игре против Франции и выбыл на 3-4 недели. 9 июня 2012 он вышел под номером 9 в первом тест-матче против Новой Зеландии, а через неделю в повторной встрече оформил первую попытку за сборную Ирландии. В третьем тест-матче ирландцы были разгромлены 60:0. Под тем же номером в Гиннес-серии 2012 года Мюррей играл против ЮАР 10 ноября, а также провёл неофициальные встречи против Фиджи и Аргентины.

В 2013 году Мюррей попал в состав на Кубок шести наций, дебютировав 2 февраля в поединке против Уэльса и принеся победу 30:22. Также он сыграл в матчах против Англии (6:12), Шотландии (8:12), Франции (13:13, стал лучшим игроком матча) и Италии (15:22). Осенью 2013 года он играл тест-матчи против Самоа, Австралии и Новой Зеландии, оформив попытку.

27 января 2014 Коннор был включён в состав на матчи Кубка шести наций, сыграв 2 февраля против Шотландии.

Великобритания (Британские и ирландские львы) 
В Британских и ирландских львах Мюррей играл в турне 2013 года против команд «Барбарианс», «Уэстерн Форс», сборной Нового Южного Уэльса и Куинсленда (первая попытка), «Брамбиз», «Мельбурн Ребелз» и сборной Австралии (победа над австралийцами обеспечила Львам победу в турне).

Вне регби 
До перехода в регби Мюррей играл в гэльский футбол за команды «» и , выступал в составе последней команды на Кубке Сарсфилда и проводил некоторые матчи за основной состав «Лимерика».

Примечания

Ссылки 
 Munster Profile
 Munster Rugby Supporters Club Profile
 Lions Profile
 IRFU Profile
 Ireland U20 Profile
 St Munchin’s College
 ERC Profile
 Pro12 Profile
 

Регбисты Ирландии
Игроки РК «Манстер»
Регбисты Британских и ирландских львов
Игроки в гэльский футбол
Игроки сборной Ирландии по регби